Acantholaimus är ett släkte av rundmaskar. Acantholaimus ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Acantholaimus